Siegel steht für:

 Siegel, Urkundenstempel
 Siegel (Ostasien), in Ostasien gebräuchliche Siegel
 Dienstsiegel, Kennzeichnung rechtsverbindlicher Dokumente
 Gütesiegel, Qualitätsmarkierung
 Prüfsiegel, Prüfmarkierungen an Produkten
 Siegelmarke, Aufklebesiegel
 eine rituelle Verstümmelung, siehe Skopzen #„Feuertaufe“
 Automobilfabrik Feodor Siegel, deutscher Automobilhersteller
 Siegel (Aachen), Ortsteil von Aachen
 Siegel (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort

Siehe auch:
 Siegelsche Modulform, mathematische Funktion
 Sigel (Begriffsklärung)
 Siegl
 Siegle
 Sigl
 Villa Siegel